Purbicella is een geslacht van uitgestorven Squamata uit het Vroeg-Krijt van Zuid-Engeland (Lulworthformatie). Het type en de enige soort is Purbicella ragei, die in 2012 werd beschreven door Susan E. Evans en collega's voor een grotendeels complete en gearticuleerde schedel van de Lulworthformatie uit het Berriasien van Dorset. De geslachtsnaam beschreef de regio Purbeck waar het fossiel werd gevonden, terwijl de soortaanduiding paleoherpetoloog Jean-Claude Rage eert. Purbicella heeft de meest complete schedel van alle Britse fossiele hagedissen, British Geological Survey (BGS) exemplaar GSb581, dat oorspronkelijk vóór 1911 werd verzameld, maar daarna in BGS-opslag bleef totdat het werd herontdekt en beschreven door Evans en collega's. De schedel is uniek onder naast elkaar bestaande taxa voor het hebben van gefuseerde frontale botten, en Purbicella is waarschijnlijk dichter bij moderne lacertoïden dan een van de andere Britse vormen.

Uitgestorven reptielen